Rue Rampon à Lyon.
 Rue Rampon à Paris.